Rebrovići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Tounj, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 200 stanovnika te 94 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji